Brederbach ist der Name folgender Gewässer:
 Brederbach (Bega), Bad Salzuflen
 Brederbach (Ruhr), Essen